Matamoros é uma cidade do estado de Coahuila, no México. Sua população em 2005 era de 48 511 habitantes.

Municípios de Coahuila